White City (Londen), een wijk van de Engelse hoofdstad Londen
 White City (metrostation), een metrostation in Londen
 White City (attractiepark)
 White City (2015), Amerikaanse film uit 2015 

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 White City (Florida)
 White City (Illinois)
 White City (Kansas)
 White City (Oregon)
 White City (Utah)

In Israel:
 Witte stad van Tel Aviv

Diversen:
 Minas Tirith of "The White City", een fictieve stad in Gondor in midden-Aarde.
 La Ciudad Blanca of "The White City", een legendarische stad in Honduras.